La temporada 1984-85 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 27ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. La final se jugó en Viterbo el 13 de marzo de 1985.

El Florellia Vicenza ganó su segunda Copa de Europa, tras derrotar en la final al Daugava Riga. El Daugava, 18 veces campeón, no regresaría a la competición hasta 2008, como TTT Riga.

Resultados

Fase previa
 (118-47, 126-47) Florellia Vicenza 244-94 BC Nyon
 (104-36, 124-41) BBC Koksijde 228-77 Sporting Luxemburgo 
 (84-86, 74-57) Wisla Cracovia 158-143 BLV Viena
 (73-43, 78-48) Universitatea Cluj 151-91 Besiktas JK
 (63-64, 79-40) Real Canoe 142-104 Northampton

Octavos de final
 (96-51, 97-48) Florellia Vicenza 193-99 Elitzur Tel Aviv
 (103-56, ??-??) Partizan Belgrado ??-?? BBC Koksijde
 (104-46, ??-??) Agon Düsseldorf ??-?? Naomh Muire 
 (74-67, 86-84) Slavia Praga 160-151 Wisla Cracovia
 (73-82, ??-??) Stade Français ??-?? Universitatea Cluj
 (92-41, 104-49) Levski Sofia 196-90 Sporting Atenas
 (55-48, 99-71) Tungsram Budapest 154-119 Real Canoe
 (103-50, 103-63) Daugava Riga 206-113 P. Tampere

Cuartos de final
 (87-58, 79-72) Florellia Vicenza 166-130 Partizan Belgrado 
 (73-66, 56-60) Agon Düsseldorf 129-126 Slavia Praga
 (58-51, 68-52) Levski Sofia 126-103 Stade Français
 (68-42, 76-56) Daugava Riga 144-98 Tungsram Budapest

Semifinales
 (93-57, 81-62) Florellia Vicenza 174-119 Agon Düsseldorf
 (74-51, 86-85) Daugava Riga 160-136 Levski Sofia

Final
 Florellia Vicenza 63-55 Daugava Riga

Clasificación
 01.  Florellia Vicenza

 02.  Daugava Riga

 03.  Levski Sofia
 04.  Agon Düsseldorf

 05.  Slavia Praga
 06.  Stade Français
 07.  Partizan Belgrado
 08.  Tungsram Budapest

 09.  Wisla Cracovia
 10.  Real Canoe
 11.  P. Tampere
 12.  Elitzur Tel Aviv
 13.  Sporting Atenas
??.  Universitatea Cluj 
??.  BBC Koksijde
??.  Naomh Muire

 17.  BLV Viena
 18.  Northampton
 19.  Besiktas JK
 20.  Nyon BC
 21.  Sporting Luxemburgo

Referencias

Baloncesto en 1984
Baloncesto en 1985
Euroliga Femenina